Egeldonk (Zundert), een boerderij nabij Zundert
 Egeldonk (flatgebouw), een voormalig flatgebouw in Amsterdam-Zuidoost